Волока — земельна міра в Польщі, Литві, Білорусі та в Україні в другій половині XV—XVII ст.
 Воло́ка — одиниця обкладення податком або відробітком у Великому князівстві Литовському.
 Воло́ка — вовняний мотузок або ремінець, яким зав'язують постоли та обв'язують онучі на нозі.

Топонім 

Села:
 Волока — Чернівецька область, Вижницький район
 Волока — Чернівецька область, Чернівецький район

Див. також 
 Волок (значення)

Джерела 
 Даниленко В. М., Кокін С. А., Слюсаренко А. Г. Короткий історичний словник. — Запоріжжя: Видавництво «Прем'єр», 2001. — С. 26
 Енциклопедія історії України. Т. 1. — К.: Наукова думка, 2003. — С. 623.